Vitorino Paiva Castro Neto (1942 – ) é um botânico brasileiro.

Botânicos do Brasil